Sijarić ist der Familienname folgender Personen:

 Ćamil Sijarić (1913–1989), jugoslawischer Romanautor, Verfasser von Kurzgeschichten und Reporter
 Omar Sijarić (* 2001), montenegrinischer Fußballspieler